

Patronyme
 Don Hardeman,  joueur américain de football américain.

Toponymes
Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hardeman () :
le comté de Hardeman, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Hardeman, situé dans l'État du Texas.